Ян Ян:
 Ян Ян (актёр) (杨洋, род. 1991) — китайский актёр.
 Ян Ян (бадминтонист) (杨阳, род. 1963) — китайский бадминтонист.
 Ян Ян (A) (杨扬, род. 1976) — китайская шорт-трекистка.
 Ян Ян (S) (杨阳, род. 1977) — китайская шорт-трекистка.
 Ян Ян (бейсболист) (杨洋, род. 1986) — китайский бейсболист.